Summit (englisch für Gipfel) steht für:
 Summit Entertainment, amerikanisches Filmstudio
 Summit House, ehemaliges Gebäude der Britischen Streitkräfte in Berlin
 Summit (Album), Album von Astor Piazzolla und Gerry Mulligan
 Summit (Grönland), Hauptgipfel des grönländischen Eisschildes
 Summit (Supercomputer), seit Juni 2018 weltweit leistungsfähigster Supercomputer
 Summit (Schiff), ehemaliger Name des Kreuzfahrtschiffes Celebrity Summit
 Summit, eine Rebsorte, auch Sultana (Rebsorte) genannt
 Summit Carriage-Mobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Summit, ehemalige australische Automarke von Kelly Motors
 Covini T40 „Summit“, italienischer Sportwagen, siehe Covini Engineering
 Summit Pass, Gebirgspass im Grahamland, Antarktika
 Summit Ridge, Gebirgskamm im Grahamland, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Summit (Arizona)
 Summit (Alabama)
 Summit (Arkansas)
 Summit (Illinois)
 Summit (Kentucky)
 Summit (Mississippi)
 Summit (Nevada)
 Summit (New Jersey)
 Summit (New York)
 Summit (Oklahoma)
 Summit (South Carolina)
 Summit (South Dakota), Roberts County
 Summit (Washington)
 Summit (Wisconsin), Waukesha County

Town(ship)s in Wisconsin:
 Summit (Town, Douglas County)
 Summit (Town, Juneau County)
 Summit (Town, Langlade County)
 Summit (Town, Waukesha County)

Siehe auch: 
 Hamburg Summit, Oracle Bibliotheken Summit
 Summit Hill
 Summit Park
 The Summit League
 Houston Summit